Dimítris Dimitriádis (en grec : ) peut désigner :

 Dimítris Dimitriádis, auteur dramatique, poète et traducteur grec ;
 Dimítris Dimitriádis, joueur de basketball grec ;
 Dimítris Dimitriádis, homme politique grec